Jacottet ist der Familienname folgender Personen:
 Édouard Jacottet (1858–1920), französischer Kommandant 
 Jean Jacottet (1806–1880), Schweizer Lithograph und Landschaftsmaler 
 Henri-Pierre Jacottet (1828–1873), Schweizer Rechtswissenschaftler und Politiker (LPS) 
 Paul Jacottet (1903–1986), Schweizer Elektroingenieur

Siehe auch:
 Jaccottet